Щетниково — название населённых пунктов в России:

 Щетниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Щетниково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Щетниково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Щетниково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.